Никола́й Пушко́в:
 Пушков, Николай Васильевич (1903—1981) — доктор физико-математических наук, один из основателей советской геофизики.
 Пушков, Николай Викторович (род. 1946) — российский шахматист.